Біглікан () – білок, який кодується геном BGN
 Болгарський лев (ISO код: BGN)
 Рада США з географічних назв, 
 Західна белуджійська мова (ISO код: bgn)
 Аеропорт Біла Гора